Municipio de Lura puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Lura (condado de Faribault, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Faribault.
 Municipio de Lura (condado de Grant, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Grant.